Senopterina är ett släkte av tvåvingar. Senopterina ingår i familjen bredmunsflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bredmunsflugor
Senopterina